Eredivisie (mannenhandbal) 1996/97
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 1996/97